Il singolare dell'ATP Buenos Aires 1981 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

José Luis Clerc era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Ivan Lendl ha battuto in finale 6–2, 6–2  Guillermo Vilas.

Teste di serie

  Ivan Lendl (campione)
  Guillermo Vilas (finale)
  Víctor Pecci (primo turno)
  Hans Gildemeister (quarti di finale)

 Rolf Gehring (quarti di finale) 
 Jose Luis Damiani (secondo turno) 
 José Higueras (secondo turno) 
 Andrés Gómez (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ATP Buenos Aires 1981